Młynkowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Młynkowo, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Młynkowo, dans le powiat de Szamotuły.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du  village de Młynkowo.